

Динджень () — комуна у повіті Ботошані.
 Динджень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Динджень.

Динджень () — село у Окницькому районі.